Бочвар — фамилия.

Известные носители:
 Бочвар, Анатолий Михайлович (1870—1947) — российский и советский металловед, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Бочвар, Андрей Анатольевич (1902—1984) — советский металловед, академик АН СССР, сын А. М. Бочвара
 Бочвар, Дмитрий Анатольевич (1903—1990) — логик, квантовый химик, один из пионеров многозначных логик

Примечания